Эла́дио Альбе́рто Ро́хас Ди́ас (; 8 ноября 1934, Тьерра-Амарилья — 13 января 1991, Винья-дель-Мар) — чилийский футболист, полузащитник.

Карьера 
Хотя Рохас начал карьеру в качестве нападающего, в основном он играл на позиции опорного полузащитника.

Клубная 
Рохас дебютировал в 1954 году за клуб «Эвертон» (Винья-дель-Мар), где играл до 1963 года. Затем он перешёл в «Ривер Плейт», но не смог занять место в основном составе, поэтому ему пришлось вернуться на родину, на этот раз в клуб «Коло-Коло». В 1967 году он вернулся в «Эвертон» (Винья-дель-Мар), однако после автокатастрофы в 1968 вынужден был завершить карьеру. Прощальный матч был проведён в Тьерра-Амарилье на стадионе, который носит его имя.

В сборной 
За национальную сборную Рохас дебютировал 26 февраля 1959, а в 1962 году был включён в состав на Чемпионат мира 1962, где он отметился тем, что забил победный гол в матче против СССР в ворота Льва Яшина, благодаря чему Чили вышла в полуфинал и забил гол в ворота югославов на девяностой минуте, единственный гол чилийцев в том матче, что позволило Чили завоевать третье место. Журнал France Football поставил Рохаса на 81 место среди лучших футболистов мира.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Чили
Игроки сборной Чили по футболу
Игроки ФК «Эвертон» Винья-дель-Мар
Игроки ФК «Ривер Плейт»
Игроки ФК «Коло-Коло»